Un aéronef à couplage court est un aéronef avec une distance relativement courte entre l'aile et l'empennage (ensemble de queue) ou tout ce qui est utilisé pour fournir la force utilisée pour équilibrer l'aéronef le long de son axe longitudinal. En raison du bras de moment court, l'empennage doit produire une force plus importante que d'habitude - souvent en étant plus grand que pour un avion conventionnel, sinon l'avion sera sensible aux oscillations induites par le pilote.

Des exemples d’aéronef a couplage court incluent le Flying Flea et le Saab Viggen

Avion